Флаг сельского поселения Ива́новское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Ивановское Рузского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 6 мая 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4096.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Ивановское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, вдоль нижнего края которого — голубая волнистая полоса шириной в 1/5 от ширины полотнища, в середине над голубой полосой белая гора, спускающаяся к верхним краям голубой полосы, увенчанная золотой широкой вазой, из которой на голубую полосу изливаются два голубых потока; над горой возвышается жёлтая семилучевая звезда».

Обоснование символики 
Ивановское сельское поселение расположено на берегах Рузского водохранилища. С 1965 году на реке Рузе началось наполнение водой Рузского водохранилища, предназначенного для водоснабжения Москвы и регулирования стока реки Рузы. Водохранилище стало популярным местом отдыха местного населения и приезжих гостей. Знаменито оно и среди рыболовов-любителей. При создании водохранилища многие земли, входившие в состав бывшего Ивановского сельсовета (Лужки, Заряпино, Толбузино, Царёво и другие) попали под затопление. В связи с этим центр Ивановского сельсовета из деревни Иваново был перенесён в посёлок Беляная Гора. Своё название посёлок получил от горы, на которой стоит. Река Руза протекала недалеко от подножия горы, уходя в широкую низменную часть лугов. Гора издалека, кажется белёсой (местное — беляной), из-за известняков, проступающих на её склонах.

Флаг Ивановского поселения гласно отражает название центра поселения (серебряная, белая гора) и факт образования Рузского водохранилища (золотая чаша изливающая воду, которая заполняет низ флага — аллегория затопления земель поселения).

Символика изливающей чаши многозначна:

— это символ женского начала, дарующего жизнь;

— символ возрождения, омоложения, очищения, здоровья;

— символ самопожертвования, бескорыстия;

— символ бессмертия, вечности.

Две струи воды, сливающиеся вместе символизируют два сельских совета Ивановский и Лужковский, положивших начало единому сельсовету. В 1954 году они были объединены в Лужковский сельсовет, переименованный в 1958 году в Ивановский.

Семилучевая звезда — символизирует семь крупных населённых пунктов, входящих в состав поселения: посёлок Беляная Гора, посёлок дом отдыха «Лужки», деревни Леньково, Лидино, Лихачёво, Сумароково, Филатово. Семь дней недели, семь основных цветов радуги, «семь раз отмерь и один отрежь» — вот далеко неполный перечень символики числа 7. Недаром в народе это число связывают с понятием счастья. Символика звезды многозначна:

— символ надежды и успеха;

— символ устремлённости и путеводности;

— символ бесконечности, символ Судьбы, бессмертия, поэтического вдохновения.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду, сельское хозяйство.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Примечания 

Флаги с изображением гор
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Сосуды в геральдике